Hrvatska:
 Zagrad (Benkovac), gradsko naselje Benkovca

BiH:
 Zagrad (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša

Crna Gora:
 Zagrad (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Zagrad (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Slovenija:
 Zagrad (Radeče, Slovenija), naselje u općini Radeče